Bosznia-Hercegovina
Bulići falu Jajca községben, a Közép-Boszniai körzetben

 Horvátország
Bulići falu Ozaly községben, Károlyváros megyében